Mölltaler Polinik – montagna del Gruppo del Kreuzeck nelle Alpi dei Tauri occidentali
 Gailtaler Polinik – montagna delle Alpi Carniche